Coindet est un patronyme notamment porté par :
 Delphine Coindet (1969-), artiste française
 Jean-François Coindet (1774-1834), médecin suisse